

Musica 
 Propeller – gruppo musicale estone
 Propeller – album dei Guided by Voices del 1992
 Propeller – album di Peter Stuart del 2002

Altro 
 Propeller – pseudonimo di Mark Spybey, musicista britannico
 Propeller – compagnia teatrale britannica
 Propeller – sito web di notizie statunitense
 Parallax Propeller – microcontrolli